Токелау — многозначный термин.
 Токелау — зависимая территория, входящая в состав Королевства Новой Зеландии.
 Токелау — полинезийский народ.
 Токелау — полинезийский язык.